Африка́нтов - фамилия:

 Африкантов, Александр Владимирович (1871—1909) — горный инженер, депутат Государственной думы I созыва от Олонецкой губернии.
 Африкантов, Игорь Иванович (1916—1969) — доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий.

Нука и промышленность 
 АО «ОКБМ Африкантов» - научно-производственный центр атомного машиностроения, расположенный в Нижнем Новгороде.